O termo Jaraguá pode referir-se a:
Jaraguá, erva da família das gramíneas;
Jaraguá (Belo Horizonte), bairro do município brasileiro de Belo Horizonte;
Jaraguá (Goiás), município brasileiro do estado de Goiás;
Jaraguá (Maceió), bairro do município brasileiro de Maceió;
Jaraguá (bairro de São Paulo), bairro da município brasileiro de São Paulo.
Jaraguá (distrito de São Paulo), distrito da município brasileiro de São Paulo;
Jaraguá (Uberlândia), bairro do município brasileiro de Uberlândia;

Jaraguá pode se referir ainda, indiretamente, a:

Jaraguá do Sul, município brasileiro do estado de Santa Catarina;
Pico do Jaraguá, ponto mais alto do município de São Paulo;
Parque Estadual do Jaraguá, parque do estado de São Paulo, onde se encontra o Pico do Jaraguá;
Aldeia Jaraguá, aldeia indígena do povo potiguara;
Porto de Jaraguá, marco inicial do município brasileiro de Maceió, capital do estado de Alagoas;
Cemitério Parque Jaraguá, cemitério localizado no município de São Paulo, entre a Via Anhangüera e o Pico do Jaraguá;
Associação Desportiva Jaraguá, equipe catarinense de futsal, também conhecida sob o nome fantasia de Jaraguá Futsal.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos